Moschcowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Victor Moschcowitz (1865–1937), amerikanischer Chirurg
 Eli Moschcowitz (1879–1964), amerikanischer Arzt

Siehe auch:
 Moszkowicz
 Moskowitz
 Moskovitz